Montañana hace referencia a varios artículos:

 Montañana (Burgos), localidad española en la provincia de Burgos.
 Montañana (Zaragoza), barrio en la provincia de Zaragoza.
 Montañana (Huesca), localidad española en la provincia de Huesca.
 Puente de Montañana, localidad española en la provincia de Huesca.